— представитель современной японской сцены. Пишет музыку, которая совмещает в себе элементы готики, индастриала, EBM, поп- и рок-музыки. Был участником таких коллективов, как Malice Mizer (1992-2001, гитарист, автор песен) и Eve of Destiny (2001-2006, гитарист, аранжировщик). С 2002 года занимается сольной деятельностью.

Биография 
Когда Кодзи учился в средней школе, он увидел, как его знакомый пробует исполнить на сцене песни групп Mötley Crüe и Ratt на расстроенной электрогитаре. Кодзи попросил дать ему попробовать сыграть, хотя сам инструментом ещё не владел. С этого момента и начались его занятия музыкой. В качестве своего первого инструмента молодой музыкант выбрал бас-гитару. На ней он играл в составе различных музыкальных коллективов, которые подражали другим группам. В это же время Кодзи начал петь. В 18 лет он переехал в Токио, где начал играть на электрогитаре.

В 1992-м году Кодзи и Мана создают музыкальный проект Malice Mizer. Через два года группа выпускает свой первый альбом, который был быстро распродан. В своём творчестве коллектив совмещает мрачную тематику и веяния французского романтизма, а в живых выступлениях использует танцы и пантомиму. В 2000-м году группа выпустила свой четвёртый альбом, после чего музыканты объявили, что уходят в творческий отпуск, но в итоге коллектив распался.

В 2002-м году Кодзи присоединяется к проекту Eve of Destiny. Группа даёт много концертов в Европе и Азии – выступает в Японии, Новой Зеландии, Австралии, Швейцарии, на Филиппинах. В 2005-м году коллектив столкнулся с неудачами по вине лейбла – задержался выход альбома, сорвался гастрольный тур. Эти обстоятельства привели к распаду группы.

В своей работе Кодзи вдохновляется творчеством Дэвида Боуи. В 2011-м году Кодзи приезжал с концертом в Россию.

Ссылки 
 Official website
 XA-VAT Official website

Примечания 

Музыканты visual kei
Гитаристы Японии
Артисты, известные под псевдонимами